Естансита има више значења:

 Естансита, Гранха (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Естансита (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику